

Geografia
 Vianí – comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca

Persone
 Alberto Viani (1906-1989) – scultore italiano
 Antonio Maria Viani (1550 circa-1635 circa) – architetto italiano
 Domenico Maria Viani (1668-1711) – pittore italiano
 Giorgio Viani (1762-1816) – numismatico e storico italiano
 Giuseppe Viani, detto Gipo (1909-1969) – calciatore e allenatore italiano
 Lorenzo Viani (1882-1936) – pittore e scrittore italiano
 Mameli Viani (1908-...) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Osvaldo Gnocchi Viani (1837-1917) – giornalista e politico italiano
 Prospero Viani (1812-1892) – filologo, biografo e bibliotecario italiano
 Vinicio Viani (1913-1983) – calciatore e allenatore italiano

Altro
 Palazzo Viani Dugnani – edificio storico di Verbania, Piemonte
 Villa Viani – frazione del comune di Pontedassio, in provincia di Imperia